La Superliga 2018-2019 è stata la 29ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 russo. La stagione regolare è iniziata il 2 settembre 2018 e si è conclusa il 20 aprile 2019, prolungandosi fino al 1º giugno con la disputa dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Tjumen campione di Russia 2018-2019.
 Tjumen e KPRF qualificati alla UEFA Futsal Champions League 2019-2020.
 Sibirjak e Blik non iscritti alla Superliga 2019-2020.

Play-off

Tabellone

Note

Collegamenti esterni

Campionato russo di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2018
Calcio a 5 nel 2019